Франсуа́ Маканда́ль (; ум. 20 января 1758, Ле-Кап, Сан-Доминго) — предводитель восстания гаитянских маронов (беглых рабов).

Биография 
Сведения о Макандале противоречивы и в значительной степени основаны на фольклорных источниках. Известно, что он был чёрным рабом, привезённым либо из Западной Африки, либо из Конго в возрасте 12 лет. Традиция называет его унганом (жрецом вуду) и приписывает ему колдовские способности; по другим сведениям, он был мусульманином и знал арабский язык. Работая на сахарной плантации около города Ле-Кап, он лишился правой руки (её раздробило давильней для сахарного тростника). После этого Макандаль сбежал с плантации и вместе с другими беглецами поднял масштабное восстание против рабовладельцев, продолжавшееся 12 лет. Он проявил себя талантливым оратором и организатором; число его сторонников в различное время колебалось от 3 до 20 тысяч. Восставшие мароны использовали партизанскую тактику, по ночам поджигая плантации, нападая на французские патрули в лесах и в горах; Макандаль лично учил рабов готовить отраву, которую они использовали в бою или тайно добавляли в пищу своим хозяевам. Способности Макандаля, а также лёгкость, с которой он избегал плена, создали ему репутацию колдуна.

В 1757 году Макандаль был схвачен и приговорён к сожжению; на его казнь специально сгоняли рабов со всего острова. Возглавленное им восстание маронов сошло на нет, но его опыт был использован во время Гаитянской революции.

Интересные факты 
 Одно из преданий о Макандале утверждает, что он не был сожжён, а во время казни превратился в комара и улетел. Кубинский писатель Алехо Карпентьер, один из создателей «магического реализма», использует это предание в романе «Царство земное» ().
 Первое известие о Макандале в России относится к 1792 году: в журнале «Чтение для вкуса, разума и чувствований» была напечатана переведённая с немецкого заметка «Макандаль Нигритянин».

Примечания

Ссылки 
 
 

Вуду
Рабы
Революционеры Гаити
Предводители восстаний XVIII века
Сожжённые на костре
Казнённые во Франции в XVIII веке